Список синглов № 1 в чарте Middle-Road Singles (ныне — Adult Contemporary) в 1964 году по версии журнала Billboard включает в себя самые популярные песни жанра мидл-роуд (варьете). В течение года чарт менял название: начиная с 25 апреля он стал называться Pop-Standard Singles, но с 17 октября и до конца года вновь назывался Middle-Road Singles. В течение года 12 песен смогли побывать на вершине чарта.

Единственным артистом, больше одного хита номер один в 1964 году был Дин Мартин, он сохранял первенство восемь недель с хитом «Everybody Loves Somebody» и одну неделю с «The Door Is Still Open to My Heart». Мартин делит первое место по количеству недель, проведённых на вершине чарта (девять) с Луи Армстронгом, который однако провёл девять непрерывных недель на первом месте с хитом «Hello, Dolly!». Песня стала заглавной темой из бродвейского мюзикла «Хелло, Долли!». Другая песня из мюзикла «Смешная девчонка» «People» в исполнении Барбры Стрейзанд также смогла возглавить чарт и провести там три недели.

Список синглов № 1

См. также 
 1964 год в музыке
 Список синглов № 1 в США в 1964 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 


Чарты Billboard 1964 года
1964
Списки хитов № 1 1964 года